Онейда (округ, Айдахо) 
 Онейда (округ, Нью-Йорк) 
 Онейда (округ, Вісконсин)